Гахоки́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Гахокидзе, Георгий Нугзарович (род. 1975) — грузинский футболист.
 Гахокидзе, Михаил Леванович (1909—1973) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.